La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Friuli nella stagione 1954-1955.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione solo delle peggiori piazzate, a causa del previsto allargamento della sovrastante IV Serie.

Per le regioni come il Friuli cui erano assegnati multipli gironi, era prevista la disputa delle finali per l'assegnazione del titolo di campione assoluto della Promozione FVG.

Questi sono i gironi organizzati dalla Lega Regionale Venezia Giulia per la regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo sportivo era previsto uno spareggio in campo neutro. Le retrocessioni previste erano 4 per girone.

Ubicazione 

Composizione Girone A:
 Basiliano	
 Cividalese
 Isontina Libertas
 Itala	
 Julia	
 Cormonese	
 Latisanese
 Marianese	
 Olimpia
 Palmanova	
 Pozzuolo	
 Pro Gonars
 Pro Romans
 Sagrado
 Sangiorgina
 Stabilimenti Industriali (ASSI)

Composizione Girone B:
 ACEGAT
 Cantieri Riuniti Dell'Adriatico
 Edera 
 Fiumicello
 Fortitudo	
 Fossalon
 Gradese
 Libertas	
 Monfalconese	
 Muggesana	
 Pieris
 Ponziana	
 Postelegrafonici	
 Pro Cervignano
 San Canciano
 Terenziana A.MO.CO

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale regionale.
      Promosso in IV Serie.
      Retrocesso in Prima Divisione.
  Retrocesso e in seguito riammesso dal C.R. FVG.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Verdetti
 Marianese promossa in IV Serie 1955-1956. Successivamente si fonde con l'Itala (3ª classificata) a costituire la Itala Montiglio con sede a Gradisca d'Isonzo. A Mariano a settembre viene fondata la A.C. Mariano che continua la tradizione della Marianese con gli stessi colori (rossoblù), stesse attrezzature e stessi impianti sportivi e che viene iscritta al girone isontino della Prima Divisione.
 Olimpia e Pozzuolo retrocesse, poi riammesse.
 Basiliano e Latisanese sono retrocesse.

Spareggio salvezza

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali e promosso in IV Serie.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Verdetti
 Gradese promossa in IV Serie 1955-1956.
 ACEGAT Trieste, Fossalon, Monfalconese e Terenziana sono retrocesse.

Calendario

Finali per il titolo regionale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.06.1955|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.06.1955

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1954-1955 della F.I.G.C. - Roma (1955)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli